Lanceola är ett släkte av kräftdjur. Lanceola ingår i familjen Lanceolidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Märlkräftor
Lanceola